Bourdais ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Bourdais (1835–1915), französischer Architekt
 Patrick Bourdais (* 1954), französischer Autorennfahrer
 Sébastien Bourdais (* 1979), französischer Automobilrennfahrer